Hellsten ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hellsten (* 1946), schwedischer Physiker
 Johan Hellsten (* 1975), schwedischer Schachgroßmeister
 Johan Gustav Hellsten, Geburtsname von Juho Kusti Paasikivi (1870–1956), finnischer Politiker
 Lars Hellsten (* 1933), schwedischer Glaskünstler

 Stig Hellsten (1913–1999), schwedischer lutherischer Bischof
 Tommy Hellsten (* 1951), finnlandschwedischer Therapeut und Sachbuchautor
 Ulf Hellsten (1918–1992), schwedischer Mathematiker
 Voitto Hellsten (1932–1998), finnischer Leichtathlet und Politiker

Siehe auch:
 Helston